Съезд фракций в Айове () — первый этап голосования в ходе президентских выборов в США, когда делегаты и активисты от двух ведущих партий страны (Демократическая партия США и Республиканская партия США) выдвигают наиболее вероятных кандидатов в президенты страны. С 1972 года результаты голосования в Айове, как правило, задают тон всей дальнейшей избирательной кампании. За ними следующие по своему значению — предварительные выборы в Нью-Гемпшире, которые в 2008 году состоялись 8 января. В ходе фракционных голосований 3 января 2008 года кандидаты показали следующие результаты: Демократы получили 57 делегатов, а республиканцы 40.

2008

От Демократов 
 Барак Обама 38 %
 Джон Эдвардс 30 %
 Хиллари Клинтон 29 %
 Билл Ричардсон 2 %

От Республиканцев 
 Майк Хакаби 34 %
 Митт Ромни 25 %
 Фред Томсон 13 %
 Джон МакКейн 13 %
 Рон Пол 10 %
 Руди Джулиани 4 %

См. также 
 Политическая система США

Ссылки 
 О политической системе в США

Выборы в США
События в Айове